Aleksej Viktorovitj Kasatonov (), född 14 oktober 1959 i dåvarande Leningrad, Sovjetunionen (nuvarande Sankt Petersburg, Ryssland), är en rysk före detta professionell ishockeyspelare. 

Kasatonov spelade under många år som back i Sovjetunionens ishockeylandslag, oftast i förstafemman i par med Vjatjeslav Fetisov.

Aleksej Kasatonov vann sammanlagt sju guld i VM och OS: 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988 och 1989, och ett silver 1980. I NHL spelade han för New Jersey Devils, Mighty Ducks of Anaheim, St. Louis Blues och Boston Bruins. Kasatonov har också spelat i två inhemska klubbar; SKA Leningrad och CSKA Moskva.

Aleksej Kasatonov har också arbetat som ishockeytränare åt Columbia University.

CCCP Hockey är en svensk dokumentärfilm om den legendariska förstakedjan, "KLM-kedjan" eller "Green Line", i det sovjetiska landslaget under 1980-talet visad första gången i Sveriges Television 28 april 2004.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Alexei Kasatonov hhof.com
 Alexei Kasatonov nhl.com

Spelare valda i NHL Entry Draft 1983
Födda 1959
Män
Levande personer
Ryska ishockeyspelare
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i Mighty Ducks of Anaheim
Spelare i Boston Bruins
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i St. Louis Blues
Sovjetiska ishockeyspelare
Idrottare från Sankt Petersburg
Olympiska silvermedaljörer 1980
Olympiska guldmedaljörer 1984
Olympiska guldmedaljörer 1988
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1980
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1980 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1984
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1984 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1988
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1988 från Sovjetunionen
Sovjetiska olympiska guldmedaljörer
Sovjetiska olympiska silvermedaljörer
Världsmästare i ishockey
Europamästare i ishockey
Spelare valda av Mighty Ducks of Anaheim i NHL:s expansionsdraft 1993
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft